Meckenbach – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Meckenbach – comune del circondario rurale di Birkenfeld (Renania-Palatinato)